Мето Йовановски може да се отнася за:

 Мето Йовановски (р. 1928), писател от Република Македония;
 Мето Йовановски (р. 1946), актьор от Република Македония.